Peter van Dalen (honkballer)
Peter van Dalen (politicus)